Чимакумские (чемакумские, чимакуанские) языки — семья из двух языков, носители которых живут на северо-западе штата Вашингтон (США) около полуострова Олимпик. Входят в мосанский языковой союз.

Состав 
 Чимакум (чемакум) (†)
 Килеут (квилеут) (†)

Взаимопонимание между языками отсутствует, однако сохранилось немало общих лексических и морфологических характеристик.

Чимакум исчез в конце 1940-х годов. Он был распространён на восточном побережье полуострова Олимпик между Порт-Таунсендом (штат Вашингтон) и Худ-Каналом. Название чемакум (чимакум) — искажённое английским произношением салишское название племени чемакум, которое звучало на языке скокомиш (твана) примерно как čə́bqəb  (ранее ).

Килеут (квилеут) исчез в конце 90-х годов XX века (последний носитель умер в 1999 году; по другим сведениям, в 1999 году языком ещё владело несколько человек). Ранее был распространён на западе полуострова Олимпик. Название Quileute происходит от kʷoʔlí·yot’ , названия деревни в округе Ла-Пуш.

Фонология 
Фонетические системы чимакумских языков типичны для мосанского языкового союза, с тремя гласными, эйективными и
увулярными согласными, латеральными аффрикатами. При этом в обоих языках есть типологически необычные черты: в чимакум нет простых велярных согласных, а в килеут — носовых.

Проточимакуанская фонологическая система 

В проточимакуанском языке серия  проявлялась (в большинстве случаев?) перед гласной . С другой стороны,  проявлялись (в большинстве случаев?) перед гласными . Эти серии, возможно, стали отдельными фонемами до распада на языки чимакум и килеуте, но в этом случае, по-видимому, ещё незадолго до этого они были аллофонами.

Морфология 
Известно более 20 общих словоизменительных суффиксов и около 200 словообразовательных. Общие префиксы отсутствуют. В ряде случаев в обоих языках используются инфиксы.

Примечания

Литература 
 Andrade, Manuel J. (1933). Quileute. New York: Columbia University Press. (Extract from Handbook of American Indian Languages (Vol. 3, pp. 151–292); Andrade’s doctoral dissertation).
 Andrade, Manuel J. (1953). Notes on the relations between Chemakum and Quileute. International Journal of American Linguistics, 19, 212—215.
 Andrade, Manuel J.; & Frachtenberg, Leo J. (1931). Quileute texts. Columbia University contributions to anthropology (Vol. 12). New York: Columbia University Press.
 Boas, Franz. (1892). Notes on the Chemakum language. American Anthropologist, 5, 37-44.
 Campbell, Lyle. (1997). American Indian languages: The historical linguistics of Native America. New York: Oxford University Press. ISBN 0-19-509427-1.
 Hamp, E. P. (1994). Chimakuan languages. In: Concise Encyclopedia of Languages of the World. 1st Edition. Elsevier Ltd. 2009. ISBN 978-0-08-087774-7.
 Mithun, Marianne. (1999). The languages of Native North America. Cambridge: Cambridge University Press. ISBN 0-521-23228-7 (hbk); ISBN 0-521-29875-X.

Языки США
Языки Северной Америки